Альтомонте Мартино () (8 мая 1657, Неаполь — 14 сентября 1745, Вена) — итальянский живописец, с 1684 в Польше, придворный живописец Яна III Собеского (преимущественно батальные, религиозные, мифологические и библейские картины, рисунки).

Жизнеописание 
Немец по происхождению, родился в городе Неаполь. Впоследствии немецкая фамилия Гогенберг была изменена на Альтомонте. Детство и молодость прошли в Италии. Учился в Неаполе, позднее — в Риме. Художественное образование получил в Римской академии св. Луки. Среди его учителей в Риме — Джованни Гаул и Карло Маратта.

В 1684—1702 — работал при дворе польского короля Яна III Собеского во Львове и Жолкве.

Среди лучших произведений «Венская битва (1683)», «Битва под Парканами 9 ноября 1683», «Портрет А.Корнякта», «Несение Креста», «Тайная вечеря».

Отец художника Бартоломео Альтомонте (1694 —1783).

Галерея

Литература 
 Felix Czeike (1992) , Volume I, ISBN 3-218-00546-9
 Hannes Etzlstorfer (2002) Martino und Bartolomeo Altomonte. Baroque museum, Salzburg ISBN 3-901925-27-9.
 Hans Aurenhammer (1965) Martino Altomonte. Herold, Vienna

См. также 
 Бельведер (Вена), роспись мраморного зала
 Костёл Святых Петра и Павла (Вильнюс), автор фресок и картин
 Барокко в Речи Посполитой

Художники барокко